«Алов» — промышленное предприятие Азербайджана, специализирующееся на производстве изделий точной механики и оптических приборов.

История 
 Создан в 1975 году как филиал Азовского оптико-механического завода для изготовления и ремонта оптических приборов.
 С 1993 года завод вошёл в состав Государственного комитета по специальному машиностроению и конверсии Азербайджана.
 С 2006 года завод «Алов» вошёл в состав Министерства оборонной промышленности Азербайджана.
 В 2008 году предприятие переименовано в завод «Алов».

Деятельность 
Деятельность предприятия осуществляется в следующих направлениях:
 электронные изделия специального назначения.
 оптические приборы специального назначения.
 производство быстроизнашивающихся точных запасных частей для буровых установок.
 ремонт методом химического электролиза и заливка баббитом подушек.
 производство быстроизнашивающихся и других запасных частей для вагонов метро.
 производство ТНП.

Ссылки 
 Завод Алов

Компании, основанные в 1975 году
Промышленные предприятия Азербайджана